Franciscus Junius, nom latinisé de François du Jon, peut désigner :

François du Jon (1545-1602), pasteur protestant né à Bourges et mort à Leyde, linguiste, exégète et professeur de théologie réformée, disciple de Calvin et de Théodore de Bèze, bâtisseur de la dogmatique réformée, père du suivant. 
François du Jon (linguiste) (1591–1677), fils du précédent, pasteur protestant né à Heidelberg et mort à Windsor, érudit, bibliophile et philologue spécialiste des langues germaniques et considéré comme le père de la philologie des langues germaniques.

Homonymie